Il toponimo Şcheia può riferirsi a diverse località della Romania:
 Șcheia, comune del distretto di Iași
 Șcheia, comune del distretto di Suceava